

Toponyme 

 Aïse, une rivière du sud-ouest de la France, affluent de l'Ariège, dans le bassin versant de la Garonne ;
 Aise, un ruisseau dans le sud de la Belgique, un affluent de la Semois, dans le bassin versant de la Meuse.

Sigle 
AISE est un sigle qui peut désigner :
 Agenzia informazioni e sicurezza esterna (en français, Service des renseignements et de la sécurité militaire), les services secrets militaires italiens.

Voir aussi 
 Être à l'aise, synonyme d'avoir de l'aisance